Иоанни́кий (в миру Ива́н Алексе́евич Чекано́вский; 1850, Валуйки, Воронежская губерния — не ранее 1926) — обновленческий епископ Валуйский, до 1922 года — епископ Русской православной церкви, епископ Бобровский, викарий Воронежской епархии. Отец обновленческого митрополита Александра (Чекановского).

Биография 
Родился в 1850 году в городе Валуйки Воронежской губернии в семье протоиерея. В 1865 году окончил Воронежское духовное училище. В 1871 году окончил Воронежскую духовную семинарию по первому разряду.

После окончания семинарии вступил в брак с Александрой Алексеевской, дочерью священника Аполлона Алексеевского. Семья была многодетной.

17 января 1875 года поступил преподавателем в Бирюченское духовное училище в чине коллежского регистратора. Дослужился до чина губернский секретарь. 

Рукоположен в сан священника и назначен настоятелем храма в слободе Воронцовка Павловского уезда Воронежской губернии.

28 марта 1916 года награждён саном протоиерея.

Овдовел. Пострижен в монашество. 16 мая 1921 года в Благовещенском соборе Митрофановского монастыря хиротонисан во епископа Бобровского, викария Воронежской епархии. Хиротонию возглавил архиепископ Тихон (Василевский).

В июне 1922 года вместе с архиепископом Воронежским Тихоном (Василевским) уклонился в обновленческий раскол.

4 сентября того же года постановлением обновленческого ВЦУ уволен на покой по болезни.

В 1924 году назначен епископом Задонским, викарием Воронежской обновленческой епархии.

3 марта 1925 года назначен епископом Валуйским, викарием Воронежской обновленческой епархии.

В декабре 1926 года уволен на покой и через некоторое время скончался.

Примечания 

Епископы Русской православной церкви
Обновленческий епископат
Персоналии по алфавиту